Aina peut désigner :
 Aina, une organisation non gouvernementale ;
 Aina, un prénom japonais féminin.

AINA peut désigner :
 Assyrian International News Agency.